Aufstieg steht für:

 gesellschaftlicher Aufstieg, siehe Sozialer Aufstieg 
 im Sport der Wechsel in eine höhere Spielklasse, siehe Spielklassenwechsel
 Aufstieg (Film), sowjetischer Spielfilm (1977)
 Der Aufstieg, französische Filmkomödie (2017)
 Der Aufstieg (Zeitung), Schweizer Wochenzeitung (1920–1980)
 Metallplastik „Der Aufstieg“ von Gotthard Fellerer in Wiener Neustadt

Siehe auch: